Konesjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Konesjärvi (sjö, lat 68,92, long 26,82), Lappland, 
 Konesjärvi (sjö, lat 68,83, long 26,60), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar